

Geografia 
Inami – cittadina della prefettura di Hyōgo
Inami – cittadina della prefettura di Wakayama

Televisione 
Inami – cartone animato